Il existe plusieurs chansons nommées Zero :

 Zero, single de Chris Brown ;
 Zero, single des Smashing Pumpkins ;
 Zero, single d'Imagine Dragons pour le film de Disney Ralph 2.0.